Das Berlinthema ist ein Begriff aus der Schachkomposition.

Ein weißer Angriff in einer direkten Mattaufgabe führt allein deshalb nicht zum Ziel, weil Schwarz schneller als Weiß das Matt erreicht. In der Beispielsaufgabe führt das Probespiel 1. Lf7? zu dem sofortigen Matt von Weiß 1. … Ta3 matt.
Der schwarze Mattzug wird in der Lösung durch ein oder mehrere zusätzliche Manöver beliebiger Art zu einem harmlosen Schachgebot abgewertet. In der Beispielsaufgabe geschieht dies durch einen Vorplan mit Turmopfer, damit der weiße König das Feld b5 betreten kann. 1. Th5+ Kg6 2. Th6+ Kxh6 3. Lf7 Ta3+ 4. Kb5 5. g5 matt.

Die Anregung zu dem Berlinthema geht auf Wolfram Seibt zurück, der das Thema zu dem international ausgeschriebenen Kompositionsturnier in den
Deutschen Schachblättern vom März 1975 mit einem Beispiel illustrierte.

Weblinks 
 www.berlinthema.de

Schachkomposition